Пана — многозначный термин:
 В эскимосской мифологии Пана — божество, заботящееся о душах в Адливуне до их перерождения.
 Пана — городок в центральном Иллинойсе, когда-то известный как город роз. Одно время Пана имела наибольшую в США площадь, засаженную тепличными розами. Повышение цен на энергоносители привело к закрытию большинства теплиц в 1970-х и 80-х гг.
 Пана — центр уезда Амдо в Тибете.
 Пана (приток Варзуги)
 Пана (приток Юдомы)
 Пана (река, бассейн Панозера)
 Община Пана в канадской провинции Онтарио.
 Пана — район в округе Мамаса, Западный Сулавеси, Индонезия.
 Пана — краткая форма имени американского иллюстратора греческого происхождения Паны Стамоса, чье полное имя было Παναγιώτα Σταματοπούλου.
 Пана — денежная единица в некоторых древнеиндийских текстах.
 Пана — африканский язык адамава-убангийской семьи, входит в группу адамава.
 Пана — город в Габоне

Также 
 Панья (Paňa), деревня в Нитранском крае Словакии